Роман Игоревич (ум. , Исады) — князь рязанский, старший сын Игоря Глебовича.

Биография

В 1207 году после захвата Всеволодом Большое Гнездо оклеветанных Глебом и Олегом Владимировичами Романа, Святослава Глебовичей, Ингваря и Юрия Игоревичей предпринял неудачную попытку деблокирующего удара из Рязани под Пронск, в котором после бегства Михаила Всеволодовича в Чернигов был осаждён Изяслав Владимирович. Роман потерпел поражение от Олега Владимировича. Из последующего сообщения летописи об отсылке рязанцами во Владимир «остальных» князей с княгинями, в частности, Рыжов К. В. делает вывод о пленении и Романа Игоревича. Между тем Войтович Л. не упоминает о нахождении Романа Игоревича в плену.

Из заключения был выпущен в 1212 году после смерти Всеволода Большое Гнездо новым великим князем владимирским — Юрием Всеволодовичем. Одновременно с этим летопись сообщает о смерти старшего из рязанских князей, Романа Глебовича. Однако, по версии Татищева В. Н., Роман Глебович умер во владимирском плену лишь в 1216 году, с чем «первый русский историк» связывает и возникновение необходимости в княжеском съезде в 1217 году. По версии Войтовича Л. и Рыжова К. В., Роман Игоревич был рязанским князем после освобождения других рязанских князей (кроме Романа Глебовича) из плена по 1217 год.

20 июля 1217 года был предательски убит двоюродными братьями Глебом и Константином Владимировичами на княжеском съезде в Исадах.

Семья 
Отец: Игорь Глебович (ум. 1195) — удельный князь рязанский.

Мать: Аграфена Ростиславна (ум. 1237) — дочь Ростислава Мстиславича.

Братья:
 Ингварь (ум. 1235) — рязанский князь (1217—1235).
 Юрий (ум. 1237) — великий князь Рязанский (1235—1237).

Потомства не оставил.

См. также 
 Великое княжество Рязанское

Примечания

Источники

Ссылки 

 Л.Войтович КНЯЗІВСЬКІ ДИНАСТІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Князья рязанские
Святославичи
Рюриковичи по алфавиту
Умершие в Спасском районе (Рязанская область)
Монархи, убитые в XIII веке